

Plaatsen
België:
Clermont (Namen), plaats in de gemeente Walcourt in de Belgische provincie Namen.
Clermont (Luik), plaats in de gemeente Thimister-Clermont, soms ook Clermont-sur-Berwinne genoemd, in de Belgische provincie Luik.
Clermont-sous-Huy, plaats in de gemeente Engis in de Belgische provincie Luik.

Canada:
Clermont (Charlevoix)
Clermont (Abitibi)

Verenigde Staten:
Clermont (Florida)
Clermont (Georgia)
Clermont (Indiana)
Clermont (Iowa)
Clermont (New York)

Australië:
Clermont (Australië)

Clermont (Ariège)
Clermont (Haute-Savoie)
Clermont (Landes)
Clermont (Oise)
Clermont (Savoie)
ook:
Clermont-Créans, Sarthe
Clermont-de-Beauregard, Dordogne
Clermont-Dessous, Lot-et-Garonne
Clermont-d'Excideuil, Dordogne
Clermont-en-Argonne, Meuse
Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme
Clermont-le-Fort, Haute-Garonne
Clermont-les-Fermes, Aisne
Clermont-l'Hérault, Hérault
Clermont-Pouyguillès, Gers
Clermont-Savès, Gers
Clermont-Soubiran, Lot-et-Garonne
Clermont-sur-Lauquet, Aude

Historisch land
Clermont (graafschap)

Personen
Clermont (adellijk huis), afkomstig uit Auvergne
Jean de Clermont, Frans maarschalk
Johann Arnold von Clermont, Duits fabrikant, gevestigd te Vaals
Wijnand Nicolaas Clermont, fabrikant te Maastricht

Gebeurtenis
Synode of Concilie van Clermont, een belangrijke synode in de geschiedenis van de kruistochten